Kostajnica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Kostajnica (ort), Republika Srpska, 
 Opština Kostajnica, kanton, Republika Srpska,

Kroatien 

 Hrvatska Kostajnica, ort, Moslavina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar